AVN kan syfta på:

 AVN (tidskrift) – den amerikansk facktidskriften Adult Video News, för den pornografiska filmbranschen
 AVN Award – ett filmpris utdelat av AVN
 AVN Hall of Fame – ett belöning för verksamhet i den pornografiska filmindustrin, för invalda personer, se Lista över personer i AVN Hall of Fame
 AVN – ICAO-kod för Air Vanuatu
 AVN – IATA-kod för en flygplats i Caumont-sur-Durance, se Aéroport d'Avignon-Provence
 avn – ISO 639-3-kod för ett  ett Niger-Kongospråk, se avatime